La saison 2009 du Championnat de Trinité-et-Tobago de football est la trente-sixième édition de la première division à Trinité-et-Tobago et la onzième sous le nom de Professional League. Les onze formations de l'élite sont réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison. Ensuite, les six premiers jouent une nouvelle fois entre eux pour déterminer le vainqueur du championnat.

C'est le club de Joe Public FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d’avance sur le double tenant du titre, San Juan Jabloteh et cinq sur Caledonia AIA. Il s’agit du troisième titre de champion de Trinité-et-Tobago de l’histoire du club, qui réussit même le doublé, en s’imposant en finale de la Coupe de Trinité-et-Tonago face à W Connection FC.

Une nouvelle franchise fait ses débuts en Professional League, il s’agit du FC South End. Le club de Police FC revient une nouvelle fois dans la compétition tandis qu’à l’inverse, North East Stars déclare forfait pour cette saison.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Super Six 

|valign=top align=left width=30%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Trinité-et-Tobago de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Trinité-et-Tobago de football
Trinité-et-Tobago
2009 à Trinité-et-Tobago